|-
| 104401 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104402 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104403 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104404 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104405 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104406 - || || 29 de març, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104407 - || || 29 de març, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104408 - || || 29 de març, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104409 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104410 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104411 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104412 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104413 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104414 - || || 30 de març, 2000 || Catalina || CSS
|-
| 104415 - || || 26 de març, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104416 - || || 26 de març, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104417 - || || 26 de març, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104418 - || || 26 de març, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104419 - || || 27 de març, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104420 - || || 26 de març, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104421 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104422 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104423 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104424 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104425 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104426 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104427 - || || 26 de març, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104428 - || || 26 de març, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104429 - || || 27 de març, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104430 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104431 - || || 30 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104432 - || || 30 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104433 - || || 30 de març, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104434 - || || 25 de març, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104435 - || || 25 de març, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104436 - || || 25 de març, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104437 - || || 25 de març, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104438 - || || 25 de març, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104439 - || || 26 de març, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104440 - || || 31 de març, 2000 || Kvistaberg || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 104441 - || 2000 GQ || 1 d'abril, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104442 - || || 2 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104443 - || || 3 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104444 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104445 - || || 7 d'abril, 2000 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 104446 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104447 - || || 4 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104448 - || || 4 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104449 - || || 4 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104450 - || || 4 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104451 - || || 4 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104452 - || || 4 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104453 - || || 4 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104454 - || || 4 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104455 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104456 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104457 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104458 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104459 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104460 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104461 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104462 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104463 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104464 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104465 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104466 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104467 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104468 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104469 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104470 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104471 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104472 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104473 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104474 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104475 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104476 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104477 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104478 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104479 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104480 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104481 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104482 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104483 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104484 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104485 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104486 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104487 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104488 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104489 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104490 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104491 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104492 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104493 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104494 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104495 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104496 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104497 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104498 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104499 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104500 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
4